Тлальпухауа-де-Район (), в народе просто Тлальпухауа () — посёлок и административный центр муниципалитета Тлальпухауа в мексиканском штате Мичоакан. Численность населения, по данным переписи 2010 года, составила 3530 человек.

Примечания

Ссылки 

Города Мичоакана